Schroffenegger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schroffenegger (1905–1994), österreichischer Maler
 Katja Schroffenegger (* 1991), italienische Fußballspielerin
 Paul Schroffenegger (* 1973), österreichischer Beachvolleyballspieler
 Thomas Schroffenegger (* 1971), österreichischer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Schroffenegg